Quadricoma är ett släkte av rundmaskar. Quadricoma ingår i familjen Desmoscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Quadricoma